Камышинский сельсовет — упразднённые сельское поселение и соответствующая административно-территориальная единица в Лебяжьевском районе Курганской области Российской Федерации.

Административный центр — село Камышное.

География 
Поселение расположено в северо-западной части района.

История 
По данным на апрель 1958 года, в состав сельсовета помимо села Камышное входили три деревни: Комчатка, Моховое 2-е и Прогресс.

В 1966 году в сельсовете числилось только село Камышное.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Курганской области от 4 ноября 2004 года № 713 «Об установлении границ муниципального образования Камышинского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Лебяжьевского района».

10 декабря 2020 года Камышинский сельсовет упразднён в связи с преобразованием Лебяжьевского муниципального района в муниципальный округ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Лебяжьевского района
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году